Sven Dahlin kan avse: 
Sven Dahlin (1699–1744), kyrkoherde
Sven Dahlin (1906–1965), konstnär